Жашково — название населённых пунктов в России:

 Жашково — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Жашково — село в Новосильском районе Орловской области.
 Жашково — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Жашково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.